Příjmení Barrow nosí více významných osobností:

 Adama Barrow (* 1965), gambijský prezident
 Anibal Barrow (1948–2013), honduraský novinář
 Bernard Barrow (1927–1993), americký umělec
 Clyde Barrow (1909–1934), americký gangster
 Dean Barrow (* 1951), belizský politik

 Errol Barrow (1920–1987), politik na Barbadosu
 Geoff Barrow (* 1971), anglický hudebník
 George Barrow (geolog) (1853–1932), britský geolog
 George Barrow (hudebník) (1921–2013), americký jazzový saxofonista
 Henry Barrowe (1550–1593), anglický puritán a separatista 16. století
 Irvine Barrow (1913–2005), kanadský politik
 Isaac Barrow (1630–1677), anglický teolog a matematik

 Sir John Barrow, 1st Baronet (1764–1848), anglický státník
 John Barrow (politik) (* 1955), reprezentant Georgie pro 12. kongresový distrikt
 John D. Barrow (1952–2020), anglický teoretický fyzik
 John Henry Barrow (1817–1874),  ministr, novinář a politik Severní Austrálie
 Joseph Louis Barrow (1914–1981), bývalý šampion těžké váhy boxu, lépe známý jen jako Joe Louis
 Middleton P. Barrow (1839–1903), senátor Georgie
 Modou Barrow (* 1992), gambijský profesionální fotbalista
 Nita Barrow (1916–1995), generální guvernér Barbadosu
 Robert H. Barrow (1922–2008), americký generál, 27. náčelník americké námořní pěchoty
 Rosemary Barrow (1968–2016), britský historik umění
 Steve Barrow, historik reggae
 Tim Barrow (* 1964), britský diplomat
 Thomas Barrow (jezuita) (1747–1813), britský jezuita
 Thomas Barrow (politik) (1916–1982), politik v Manitobě

Externí odkazy